Le nom Dinamo Minsk ou Dynamo Minsk est porté par les clubs suivants : 
 FK Dinamo Minsk, club de football
 FK Dinamo Minsk (féminines), club de football féminin
 HK Dinamo Minsk, club de hockey sur glace
 HC Dinamo Minsk, club de handball
 Des sections de sports individuels y sont présents également.